Kasirye ist der Familienname folgender Personen:
 Davis Kasirye, ugandischer Fußballspieler
 Ruth Kasirye (* 1982), norwegische Gewichtheberin